Supercupa Europei 2009 a fost disputată între FC Barcelona  și FC Șahtior Donețk pe data de 28 august 2009.

Detaliile meciului

Legături externe
 UEFA Super Cup

Supercupa Europei
2009 în fotbal